Meisch ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Meisch (1930–2020), luxemburgischer Diplomat
 
 Dietmar Meisch (* 1959), deutscher Leichtathlet
 Hans-Joachim Meisch (* 1957), deutscher Radsportler
 Léon Meisch (1907–?), luxemburgischer Fußballspieler